Die Gibraltar National League 2019/20 war die erste Spielzeit nach der Umstrukturierung und die insgesamt 121. Spielzeit der höchsten gibraltarischen Fußball-Spielklasse der Männer. Die Gibraltar Eurobet Division und Gibraltar Division 2 wurden zu einer Liga zusammengefasst. Die Saison begann am 12. August 2019 und endete vorzeitig am 12. März 2020.

Wegen der COVID-19-Pandemie wurde die Saison im März 2020 zunächst unterbrochen und am 1. Mai vom GFA für beendet erklärt. Am 7. Mai gab die GFA bekannt, die Saison für null und nichtig zu erklären.

Modus 
Unter dem neuen Format sollten 16 Mannschaften teilnehmen. Am 9. August 2019 zog Gibraltar Phoenix FC zurück. Zwei Tage zuvor war Gibraltar United FC vom Ausschluss bedroht, wenn sie nicht binnen fünf Tagen ihre Schulden bezahlen würden. Am 12. August 2019 bestätigte die GFA den Rückzug der beiden Vereine.

Am Tag danach zog der Leo FC zurück. Am 11. September wurde FC Olympique 13 aus der Liga ausgeschlossen.

Die zwölf verbliebenen Mannschaften spielten zunächst jeweils einmal gegeneinander. Danach traten die besten sechs in der Meisterrunde jeweils zweimal gegeneinander an, die anderen sechs in der Challenge-Gruppe ebenfalls in einer Doppelrunde. Dabei wurden die Ergebnisse aus der Vorrunde übernommen. Alle Spiele wurden im Victoria Stadium als Derby ausgetragen.

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde

Abschlusstabelle 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden eingerechnet

Kreuztabelle

Challenge-Gruppe

Abschlusstabelle 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden eingerechnet

Kreuztabelle

Weblinks 
 auf der Seite des gibraltarischen Fußballverbandes
 Tabellen und Ergebnisse auf kicker.de

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019/20